Айові () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Вальтер Айові — еквадорський футболіст
 Марлон Айові — еквадорський футболіст
 Хайме Айові — еквадорський футболіст